Die Volleyball-Saison 2012/13 des Challenge Cups der Männer begann mit der ersten Runde am 20. Oktober 2012. Als deutscher Vertreter nahm der Moerser SC teil. Aus Österreich waren VCA Hypo Niederösterreich Amstetten und Union Raiffeisen Arbesbach qualifiziert und für die Schweiz spielte Volley Näfels.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis zum Finale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter.

Teilnehmer

Spielplan

Erste und zweite Runde

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2012/13
Volleyballsaison 2012/13
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften